Achariaceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje 170 gatunków łączonych w 32 rodzaje. Zasięg tych roślin obejmuje wszystkie kontynenty w strefie tropikalnej oraz Afrykę południową.

Liczne gatunki wykorzystywane są jako rośliny lecznicze (zwłaszcza do leczenia trądu), m.in. z rodzajów: Caloncoba, Carpotroche, Gynocardia i Hydnocarpus. Drzewa z rodzaju Kiggelaria są ważnym źródłem surowca drzewnego.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa lub krzewy, rzadko wspinające się lub posiadające skrócony pęd byliny.
 Liście Skrętoległe, czasem dwurzędowe, ogonkowe z przylistkami. Pojedyncze, często dłoniasto klapowane, zwykle całobrzegie.
 Kwiaty Pojedyncze lub skupione w kłosokształtne lub groniaste kwiatostany. Działek kielicha jest od 2 do 5, płatków korony jest od 4 do 15, często w dwóch okółkach lub wyrastających spiralnie. Pręcików jest 5 lub więcej, zwykle są znacznie wydłużone. Zalążnia górna, jednokomorowa, z dwóch lub większej liczby (do 10) owocolistków. Szyjka słupka z mocno wcinanym znamieniem.
 Owoce Jagoda, u wielu gatunków okazała. Nasiona czasem z osnówką, z prostym zarodkiem i obfitym bielmem.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z dwóch rodzin bazalnych kladu obejmującego m.in. fiołkowate, męczennicowate i wierzbowate w rzędzie malpigiowców (Malpighiales) należących do kladu różowych w obrębie okrytonasiennych. W dawniejszych systemach liczne rodzaje tu zaliczane włączane były zwykle do rodziny strzeligłowatych Flacourtiaceae.

 Wykaz rodzajów

Przypisy 

Achariaceae